La Souris bleue est un titre de plusieurs œuvres :
 Case histories : La Souris bleue, roman de Kate Atkinson paru en 2004
 La Souris bleue (Die blaue Maus), film allemand de Johannes Guter sorti en 1928
 La Souris bleue, film de Pierre-Jean Ducis sorti en 1936